Борак се може односити на:

 Борак — презиме
 или
 Борак (Кнежево), насељено место у општини Кнежево, Република Српска, БиХ
 Борак (Омиш), насељено место у саставу Града Омиша, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска
 Борак (стећци), или Некропола са стећцима Борак
 Велики Борак, насељено место у општини Барајево, град Београд, Србија